Esistono più comuni francesi con questo nome

La Sauvetat (Gers)
La Sauvetat (Puy-de-Dôme)